Алиша Силверстон () је америчка глумица, рођена 4. октобра 1976. године у Сан Франциску (САД).

Филмографија 

|-
| 1993. || || -{The Crush}- || Adrienne Forrester ||
|-
| 1993. || || -{Torch Song}- || Delphine ||
|-
| 1993. || || -{Scattered Dreams}- || Phyllis Messenger ||
|-
| 1994. || || -{Cool and the Crazy}- || Roslyn ||
|-
| 1995. || || -{Nouveau monde, Le}- || Trudy Wadd ||
|-
| 1995. || || -{Hideaway}- || Regina Harrison ||
|-
| 1995. || Откачена плавуша || -{Clueless}- || Cher Horowitz ||
|-
| 1995. || || -{The Babysitter}- || Jennifer ||
|-
| 1996. || || -{True Crime}- || Mary Giordano ||
|-
| 1997. || Бетмен и Робин || -{Batman & Robin}- || Бет-девојка/Барбара Вилсон ||
|-
| 1997. || || -{Excess Baggage}- || Emily Hope ||
|-
| 1999. || || -{Blast from the Past}- || Eve Rustikoff ||
|-
| 2000. || || -{Love's Labour's Lost}- || Prinses van Frankrijk ||
|-
| 2002. || || -{Global Heresy}- || Natalie Bevin ||
|-
| 2003. || || -{Scorched}- || Sheila Rilo ||
|-
| 2004. || || -{Scooby Doo 2: Monsters Unleashed}- || Heather Jasper-How ||
|-
| 2005. || || -{Queen B}- || Beatrice ||
|-
| 2005. || || -{Beauty Shop}- || Lynn ||
|-
| 2006. || || -{Pink Collar}- || - ||
|-
| 2006. || || -{Stormbreaker}- || Jack Starbright ||
|-
| 2022. || Матуранткиња || -{Senior Year}- ||  ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Људи из Сан Франциска
Америчке глумице